Паплер има више значења:
 Поплар (Висконсин)
 Поплар (Монтана)